María del Carmen Franco y Polo (Oviedo, 14 de setembre de 1926 - Madrid, 29 de desembre de 2017), duquessa de Franco i gran d'Espanya, va ser una aristocràtica espanyola, filla única del dictador Francisco Franco Bahamonde i de la seva esposa Carmen Polo i Martínez-Valdés. Era marquesa vídua de Villaverde.

Biografia 
Al baptisme va rebre els noms de María del Carmen Ramona Felipa María de la Cruz. Fou batejada a l'Església de Sant Joan el Real (Oviedo), a la mateixa on van contreure matrimoni els seus pares. Va ser coneguda per diversos àlies, com Nenuca, Carmelilla, Carmencita, Cotota i Morita.

El 10 d'abril de 1950, es va casar a la capella del Palau del Pardo, amb el cirurgià Cristóbal Martínez-Bordiú, desè marquès de Villaverde, amb qui va tenir set fills, nascuts tots al Palau del Pardo.

Després de la mort del seu pare, el general colpista Francisco Franco, el rei Joan Carles I li va concedir el títol de duquessa de Franco amb grandesa d'Espanya.

La duquessa ha guardat un rigorós silenci només trencat per algunes entrevistes als seus fills i a ella mateixa. Al novembre de 2008 va publicar el llibre Franco, mi padre, una mena de biografia del seu pare escrita pels historiadors Jesús Palacios i Stanley George Payne i amb el testimoniatge d'ella mateixa.

Fins a la seva mort va residir a Madrid, era Dama de l'Orde del Sant Sepulcre de Jerusalem, i Dama Gran Creu de l'Orde Civil de Beneficència (1962) i es dedicava a obres de beneficència. També va ser presidenta de la Fundació Nacional Francisco Franco.

El 19 d'octubre de 2013 va ser nomenada Dama del Reial Cos de la Noblesa del Principat d'Astúries.

Descendència 
 María del Carmen Martínez-Bordiú i Franco, Carmen (26 de febrer de 1951. Es va casar amb Alfons de Borbó i Dampierre el 8 de març de 1972 i es va divorciar el 1982, tenint dos fills. Es va tornar a casar amb Jean-Marie Rossi el 1984 amb qui va tenir una filla. Posteriorment, va contreure de nou matrimoni amb José Campos García i es va divorciar el 2013.
 Luis Alfonso de Borbó i Martínez-Bordiú (25 d'abril de 1974).
 María Cynthia Rossi i Martínez-Bordiú (28 d'abril de 1985.
 María de la O Martínez-Bordiú i Franco, Mariola (19 de novembre de 1952). Casada amb Rafael Ardid Villoslada. Amb descendència:
 Francisco de Borja Ardid i Martínez-Bordiú (20 de desembre de 1975).
 Jaime Rafael Ardid i Martínez–Bordiú (28 de setembre de 1976).
 Francisco Javier Ardid i Martínez–Bordiú (7 d'abril de 1987).
 Francisco Franco i Martínez-Bordiú, Francis (9 de desembre de 1954). Quan va néixer, les Corts franquistes van alterar mitjançant una llei "ad hominem" l'ordre dels seus cognoms. II Senyor de Meirás (Gran d'Espanya) i XI Marquès de Villaverde; casat el 1981 amb María de Suelves i Figueroa, descendent de Francisco de Paula de Borbó i Castellví, filla del marquès de Tamarit; i amb Miriam Guisasola Carrión (2001):
 Francisco Franco de Suelves (30 de novembre de 1982).
 Juan José Franco de Suelves (29 de setembre de 1985).
 Álvaro Franco i Guisasola (15 d'agost de 1994).
 Miriam Franco i Guisasola (5 de febrer de 1996).
 María del Mar Martínez-Bordiú y Franco, Merry (6 de juliol de 1956). Divorciada de Joaquín José Giménez-Arnau Puente(71), Jimmy. Amb descendència. Casada en segones núpcias amb Gregor Tamler. Es van divorciar en 1991. No van tenir descendència.
 Leticia Giménez-Arnau i Martínez–Bordiú (25 de gener de 1979).
 José Cristóbal Martínez-Bordiú i Franco, Cristóbal (10 de febrer de 1958). Casat amb Josefina Victoria Toledo López, Jose. Amb descendència:
 Daniel Martínez-Bordiú y Toledo (11 de juny de 1990).
 Diego Martínez-Bordiú y Toledo (4 de maig de 1998).
 María de Aránzazu Martínez-Bordiú i Franco, Arantxa (16 de setembre de 1962). Casada amb Claudio Quiroga Ferro.
 Jaime Felipe Martínez-Bordiú i Franco, Jaime (8 de juliol de 1964), divorciat de Nuria March Almela. Amb descendència:
 Jaime Martínez-Bordiú i March (13 de novembre de 1999).

Ancestres

Referències 

Ducs d'Espanya
Ovetensos
Morts a Madrid
Morts de càncer a Espanya
Naixements del 1926
Morts el 2017